Morumbi steht für:

 das Morumbi-Stadion, ein Fußballstadion in São Paulo (Brasilien)
 den Stadtteil Morumbi (São Paulo)